Релинген — коммуна в Германии в земле Нижняя Саксония.
 Релинген — коммуна в губернии Акерсхус в Норвегии.

 Похожие названия
 Релинген-Зирсбург — коммуна в Германии, в земле Саар.